SMS „Kaiser Wilhelm der Große” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty niemieckiej Cesarskiej Marynarki Wojennej; nazwa pochodzi od króla Prus i cesarza niemieckiego – Wilhelma I:
 SMS „Kaiser Wilhelm der Große” – przeddrednot typu Kaiser Friedrich III z przełomu XIX i XX wieku
 SMS „Kaiser Wilhelm der Große” – krążownik pomocniczy z okresu I wojny światowej, wcześniej liniowiec pasażerski SS „Kaiser Wilhelm der Große”

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich